Скрадник може бити:

 Скрадник (Сјеница), насеље у општини Сјеница, Златиборски округ, Република Србија
 Скрадник (Јосипдол), насеље у општини Јосипдол, Карловачка жупанија, Република Хрватска